Альбуркерке ():
 Альбуркерке — город и муниципалитет в испанской провинцию Бадахос (Эстремадура).
 Герцог Альбуркерке — испанский дворянский титул.
 Жуан Афонсу, сеньор Альбуркерке (1304—1354) — португальский аристократ и политик.
 Санчес Альбуркерке, Аарон (род. 1996) — андоррский футболист.
  — муниципалитет в филиппинской провинции Бохоль.

См. также 
 Альбукерке